Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres B et G.

Codes 
 BG, Bulgarie 
 selon la norme internationale ISO 3166-1
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la liste des domaines de premier niveau : .bg
 BG, Bangladesh (liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2)
 BG, Bosnie-Herzégovine (OMM)
 BG, Belgrade (plaques d'immatriculation serbes)
 BG, Biman Bangladesh Airlines (code AITA)
 bg, bulgare (ISO 639-1)

Sigles et abréviations 
 BG, backgammon.
 BG, background.
 BG, Baldur's Gate, jeu de rôle sur ordinateur.
 BG, Bad Game (mauvais jeu), par opposition à Good Game (bon jeu), dans le jargon du jeu vidéo.
 BG, Battlegrounds, signifie : « Champs de bataille » dans World of Warcraft, le MMORPG de l'éditeur de jeu « Blizzard ».
 BG, « beau garçon », « beau gosse » ou « belle gosse », en argot Internet.
 BG, Bear Grylls, aventurier professionnel (BG sont ses initiales et le logo de sa marque).
 BG, "Bad Gones", important groupe de supporters lyonnais.

Autres 
 BG Group, une entreprise britannique du secteur énergétique autrefois nommée BG plc.
 bg, commande Unix permettant de connaître les processus tournant en tâche de fond.
 B.G., rappeur américain.
 Abréviation de brigadier-général en français, ou de brigadier general en anglais.

Abréviation
Code